Алца́к — село в Джидинском районе Бурятии. Административный центр сельского поселения «Алцакское».

Географическое положение 

Расположено в 78 км к западу от районного центра, села Петропавловка, и в 340 км от Улан-Удэ.

История 
Местность, где ныне находится Алцак, была заселен племенем сартулов во второй половине XVII века. Сами сартулы пришли в эти места с территории современной Монголии, спасаясь от войны между Джунгарией и Халха-Монголией. После вхождения земель, населенные сартулами в Российское государство, часть сартулов перешла в казачье сословие и несла службу на границе в Харацае.

Через Алцак в XVIII—XIX проходил Игумновский тракт, торговый путь из Кяхты в Иркутск.

Современная история Алцака началась в 1920—1930 годах со строительством школы и образованием сельхозартелей, объединённых впоследствии в колхоз имени Молотова.

Население 

 Национальный состав
Население полностью бурятское.

Инфраструктура 
 сельская администрация
 средняя школа
 детский сад
 Дом культуры

Культура 

Алцак известен своим фольклорным ансамблем «Дэбэсэнэм», который участвовал в различных республиканских и международных конкурсах. Ансамбль стал лауреатом конкурса «Один день бурята» на всебурятском фестивале «Алтаргана».

Известные люди 
 Ц. Р. Сабсаев, кавалер ордена «Великой Отечественной войны» I и II степеней
 В. Жаргалов, заслуженный артист Бурятии
 Н.Д.Жигжитова, заслуженный артист Бурятии
 С.Д.Санданова,заслуженный артист Бурятии, народный артист РБ
 Л.П.Шаралдаева,заслуженный артист Бурятии
 
 Х.Б. Цыбенова, Заслуженный  работник  культуры РБ
 С.Д. Будаев, Заслуженный  лесовод России.
 Т. С. Сабсаева, Е. Б. Сабсаева, заслуженные учителя Республики Бурятия
 С.Р. Очирова, Заслуженный работник  образования  РБ
 Н. Д. Намдакова, заслуженный врач Республики Бурятия
 В.Д. Будаев, заслуженный врач РБ
 В.Ц. Гомбожапов,Заслуженный  работник сферы  обслуживания РБ
 Н.Ц.Бадмаева, Заслуженный  экономист РБ.
 М.Д. Санданова, Заслуженный  экономист РБ.

Примечания 

Населённые пункты Джидинского района